Spleiss oder Spleiß ist der Familienname folgender Personen: 

 David Spleiss (Astronom) (1659–1716), Physiker und Astronom
 David Spleiss (1786–1854), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Stephan Spleiss (1623–1693), Astronom und Mathematiker, Rektor in Schaffhausen
 Thomas Spleiss (1705–1775), Schweizer Mathematiker und Astronom

Spleiß steht für: 

 Spleiß, dauerhafte Verbindung von Tauwerk 

Siehe auch:

 Spleißen